Pataz bezeichnet:

in Peru:
 Provinz Pataz, Provinz in der Region La Libertad
 Distrikt Pataz, Distrikt in der gleichnamigen Provinz
 Pataz (Ort), Hauptort des gleichnamigen Distrikts